С июля 2020 года в Кичменгско-Городецком районе 341 населённый пункт в составе 3 сельских поселений, в том числе 316 деревень, 17 сёл, 10 посёлков, 5 починков.

Ниже приведён список всех населённых пунктов с кодами ОКАТО, жирным шрифтом выделены центры сельских поселений.

Городецкое сельское поселение 
 19 230 808 002 деревня Ананино
 19 230 844 002 деревня Артемьевская
 19 230 844 003 деревня Бакланово
 19 230 844 004 посёлок Бакланово
 19 230 844 005 деревня Баклановская Мельница
 19 230 856 002 деревня Барболино
 19 230 856 004 деревня Берликово
 19 230 820 002 деревня Берсенево
 19 230 816 002 деревня Большое Хавино
 19 230 844 006 деревня Брод
 19 230 856 005 деревня Брюхавица
 19 230 820 003 деревня Бяково
 19 230 844 007 деревня Верхнесавинская
 19 230 820 004 деревня Верхняя Лукина Гора
 19 230 856 006 деревня Волково
 19 230 856 007 деревня Воронино
 19 230 844 008 деревня Воронинская
 19 230 820 006 посёлок Гаражи
 19 230 820 007 деревня Глебово
 19 230 844 009 деревня Глебово
 19 230 848 002 деревня Гора
 19 230 820 008 деревня Григорово
 19 230 856 010 деревня Даниловская
 19 230 816 003 деревня Долматово
 19 230 816 004 деревня Емельянов Дор
 19 230 820 009 деревня Жевнино
 19 230 856 011 деревня Заберезник
 19 230 816 005 починок Заболотный
 19 230 848 003 деревня Заверкино
 19 230 856 012 деревня Заверкино
 19 230 856 013 деревня Загарье
 19 230 822 005 деревня Замостовица
 19 230 848 004 деревня Заречье
 19 230 820 010 деревня Захарово
 19 230 844 010 деревня Исады
 19 230 848 005 деревня Казарино
 19 230 808 001 село Кичменгский Городок
 19 230 820 001 село Кичменьга
 19 230 820 011 деревня Клепиково
 19 230 844 011 деревня Климово
 19 230 822 006 деревня Княжигора
 19 230 856 014 деревня Конищево
 19 230 816 006 деревня Коркин Дор
 19 230 820 012 деревня Коряково
 19 230 856 015 деревня Котельново
 19 230 808 003 деревня Крохалево
 19 230 848 006 деревня Кряж
 19 230 820 013 деревня Куфтино
 19 230 856 016 деревня Ласкино
 19 230 816 007 деревня Лисицыно
 19 230 816 008 деревня Малиновка
 19 230 856 017 деревня Маслово
 19 230 856 018 деревня Матасово
 19 230 848 007 посёлок Мостовица
 19 230 820 015 деревня Мысликово
 19 230 844 012 деревня Наволок
 19 230 820 016 деревня Некипелово
 19 230 820 017 деревня Нижняя Лукина Гора
 19 230 844 013 деревня Новоселово
 19 230 848 008 деревня Обакино
 19 230 844 014 деревня Овсянниково
 19 230 856 019 деревня Олюшино
 19 230 848 009 деревня Омут
 19 230 856 020 деревня Онохово
 19 230 844 015 деревня Павлово
 19 230 856 021 деревня Падерино
 19 230 848 010 деревня Петраково
 19 230 844 016 деревня Петрянино
 19 230 822 016 деревня Подол
 19 230 848 011 деревня Подол
 19 230 844 017 деревня Привольная
 19 230 844 018 деревня Прилук
 19 230 822 017 деревня Раменье
 19 230 822 018 деревня Решетниково
 19 230 844 019 деревня Россоулинская
 19 230 856 023 деревня Рябево
 19 230 816 009 деревня Савино
 19 230 856 024 деревня Самылово
 19 230 844 001 село Сараево
 19 230 848 012 посёлок Сармас
 19 230 848 001 село Светица
 19 230 848 013 деревня Селиваново
 19 230 844 020 деревня Сивцево
 19 230 848 014 деревня Сирино
 19 230 856 025 деревня Слуда
 19 230 844 021 деревня Спировская
 19 230 844 022 деревня Тафтинский Наволок
 19 230 856 026 деревня Ташериха
 19 230 856 027 деревня Тереховица
 19 230 820 018 деревня Токарево
 19 230 822 021 деревня Торопово
 19 230 856 028 деревня Угол
 19 230 822 022 деревня Ушаково
 19 230 820 019 деревня Холка
 19 230 848 015 починок Хохлово
 19 230 816 001 деревня Шатенево
 19 230 856 029 деревня Шелыгино
 19 230 816 010 деревня Шилово
 19 230 856 001 село Шонга
 19 230 844 023 деревня Якшинская

Енангское сельское поселение 
 19 230 828 002 деревня Аксеновщина
 19 230 832 002 деревня Алексеево
 19 230 832 003 деревня Анциферово Раменье
 19 230 832 004 деревня Бакшеев Дор
 19 230 804 002 деревня Берег
 19 230 804 003 деревня Большая Княжая
 19 230 832 005 деревня Большое Байкалово
 19 230 828 003 деревня Большое Лапино
 19 230 804 004 деревня Большое Пожарово
 19 230 832 006 деревня Большое Раменье
 19 230 828 005 деревня Большое Сирино
 19 230 828 006 деревня Большое Скретнее Раменье
 19 230 832 007 деревня Брод
 19 230 804 005 деревня Васино
 19 230 832 009 деревня Верхнее Исаково
 19 230 832 008 деревня Верхнее Никитино
 19 230 828 008 село Верхний Енангск
 19 230 804 001 село Верхняя Ентала
 19 230 828 007 деревня Веселая
 19 230 832 010 деревня Веселая
 19 230 804 006 деревня Волостная
 19 230 828 044 деревня Выползово
 19 230 832 011 деревня Гарь
 19 230 804 008 деревня Ефимово
 19 230 828 009 деревня Заберезник
 19 230 832 012 деревня Заборье
 19 230 804 007 деревня Зарубин Починок
 19 230 828 010 деревня Засорино
 19 230 828 011 деревня Ивакино
 19 230 828 046 деревня Калинино
 19 230 804 009 посёлок Карюг
 19 230 804 010 деревня Кекур
 19 230 832 013 деревня Кекур
 19 230 828 012 деревня Климовщина
 19 230 804 011 деревня Колотовщина
 19 230 828 013 деревня Конец
 19 230 828 014 деревня Коряковщина
 19 230 832 014 деревня Костылево
 19 230 804 012 деревня Крадихино
 19 230 804 013 посёлок Крадихино
 19 230 828 015 деревня Красная Гора
 19 230 828 016 деревня Кузьминская
 19 230 804 014 деревня Кузюг
 19 230 828 017 деревня Лаврово
 19 230 828 018 деревня Леонтьевщина
 19 230 804 015 деревня Лешуковщина
 19 230 828 019 деревня Лупачево
 19 230 804 016 деревня Лычное Раменье
 19 230 804 017 починок Лычный
 19 230 804 018 деревня Малая Княжая
 19 230 832 015 деревня Малое Байкалово
 19 230 828 020 деревня Малое Лапино
 19 230 804 019 деревня Малое Пожарово
 19 230 832 016 деревня Малое Раменье
 19 230 828 021 деревня Малое Сирино
 19 230 828 022 деревня Малое Скретнее Раменье
 19 230 832 017 деревня Мариевский Выселок
 19 230 804 020 деревня Маслово
 19 230 832 018 деревня Матино
 19 230 828 025 деревня Митино
 19 230 804 021 деревня Мичино
 19 230 804 022 деревня Мокрушино
 19 230 832 019 деревня Мондур
 19 230 832 020 деревня Мякинная
 19 230 804 023 деревня Надеевщина
 19 230 828 026 деревня Некрасовщина
 19 230 832 022 деревня Неповица
 19 230 832 023 деревня Нижнее Исаково
 19 230 832 024 деревня Нижнее Никитино
 19 230 828 001 село Нижний Енангск
 19 230 832 001 село Нижняя Ентала
 19 230 804 024 деревня Новая Шиловщина
 19 230 804 025 деревня Новоселово
 19 230 832 025 деревня Огрызково
 19 230 828 047 деревня Окулово
 19 230 828 027 деревня Оленево
 19 230 828 048 деревня Олятово
 19 230 832 026 деревня Палутино
 19 230 804 027 деревня Паново
 19 230 828 029 деревня Пахомово
 19 230 804 028 деревня Подволочье
 19 230 828 049 село Подгородье
 19 230 832 027 деревня Подгорье
 19 230 804 029 деревня Подлесово
 19 230 832 028 деревня Подол
 19 230 804 030 деревня Порядневщина
 19 230 828 050 деревня Прилуково
 19 230 832 029 деревня Рассомахино
 19 230 828 031 деревня Рудниково
 19 230 828 032 деревня Рыбино
 19 230 828 033 деревня Рыжухино
 19 230 804 031 деревня Семенцев Дор
 19 230 804 033 деревня Скородум
 19 230 804 034 деревня Скорюково
 19 230 828 035 село Слободка
 19 230 804 035 деревня Солонихино
 19 230 804 036 деревня Старая Шиловщина
 19 230 804 037 деревня Степурино
 19 230 804 038 деревня Сычиха
 19 230 832 030 деревня Татариново
 19 230 828 036 деревня Терехино
 19 230 832 031 деревня Титовщина
 19 230 804 040 деревня Трубовщина
 19 230 804 039 посёлок Устье Харюзово
 19 230 828 051 деревня Устьенская
 19 230 828 052 деревня Федюнинская
 19 230 828 037 деревня Харюково
 19 230 832 032 деревня Четряково
 19 230 828 038 деревня Чешковщина
 19 230 804 041 село Чуров Починок
 19 230 828 040 деревня Шеломец
 19 230 828 039 деревня Ширяево
 19 230 828 041 деревня Юшково

Кичменгское сельское поселение 
Центром Кичменгского сельского поселения является село Кичменгский городок, входящее в состав Городецкого сельского поселения.
 19 230 840 002 деревня Акимово
 19 230 841 002 деревня Алексеево
 19 230 840 003 деревня Алферово
 19 230 822 025 деревня Бараново
 19 230 856 003 деревня Березовая Гора
 19 230 824 003 деревня Большая Чирядка
 19 230 836 002 деревня Большое Бараково
 19 230 836 003 деревня Большое Буртаново
 19 230 824 002 деревня Большое Лубозино
 19 230 822 023 деревня Большое Чекавино
 19 230 852 003 деревня Большой Дор
 19 230 852 004 деревня Бурковщина
 19 230 852 005 деревня Буряково
 19 230 822 002 деревня Ваганово
 19 230 812 002 деревня Великуша
 19 230 852 007 деревня Верхнее Алтушево
 19 230 852 008 деревня Верхнее Поладово
 19 230 840 004 деревня Вымол
 19 230 824 004 деревня Высокая
 19 230 856 008 деревня Голузино
 19 230 822 004 деревня Горбово
 19 230 824 005 деревня Горка
 19 230 822 003 деревня Городище
 19 230 824 006 деревня Григорово
 19 230 856 009 деревня Гриденская
 19 230 840 006 деревня Громозово
 19 230 841 004 деревня Данилово
 19 230 824 007 деревня Демино
 19 230 841 005 село Дорожково
 19 230 812 001 деревня Еловино
 19 230 841 006 деревня Ермакова Гарь
 19 230 836 005 деревня Жаровиха
 19 230 841 007 деревня Жуково
 19 230 840 007 деревня Завачуг
 19 230 841 008 деревня Засосенье
 19 230 824 008 деревня Заюжье
 19 230 824 009 деревня Звезда
 19 230 836 006 деревня Каксур
 19 230 836 007 деревня Калеплиха
 19 230 852 001 село Кильченга
 19 230 822 011 деревня Киркино
 19 230 852 012 деревня Климовщина
 19 230 840 008 деревня Клюкино
 19 230 840 009 деревня Кобылкино
 19 230 840 001 село Кобыльск
 19 230 824 010 деревня Кондратово
 19 230 852 013 деревня Контиево
 19 230 822 007 деревня Коряково
 19 230 836 008 деревня Коряковская
 19 230 836 009 деревня Косково
 19 230 836 001 село Косково
 19 230 822 008 деревня Красавино-1
 19 230 822 009 деревня Красавино-2
 19 230 840 010 деревня Красное Село
 19 230 841 009 деревня Кропачево
 19 230 822 010 деревня Кузьмино
 19 230 836 010 деревня Курденга
 19 230 852 014 деревня Курденга
 19 230 824 001 деревня Курилово
 19 230 840 011 деревня Курилово
 19 230 841 010 посёлок Лаптюг
 19 230 841 011 деревня Лобаново
 19 230 840 012 деревня Лыченица
 19 230 841 012 деревня Макарово
 19 230 852 015 деревня Максимовщина
 19 230 836 013 деревня Малая Курденга
 19 230 824 011 деревня Малая Чирядка
 19 230 836 011 деревня Малиновица
 19 230 836 012 деревня Малое Бараково
 19 230 852 016 деревня Малый Дор
 19 230 840 013 деревня Маншино
 19 230 841 013 деревня Мартыново
 19 230 840 014 деревня Митенева Гора
 19 230 824 012 деревня Михеево
 19 230 841 014 деревня Наболотная Гарь
 19 230 822 012 деревня Наволок
 19 230 840 015 деревня Наволок
 19 230 822 013 посёлок Находка
 19 230 822 014 деревня Недуброво
 19 230 841 015 деревня Нива
 19 230 836 014 деревня Нижнее Ворово
 19 230 852 019 деревня Нижнее Сергеево
 19 230 824 013 село Ново-Георгиевское
 19 230 852 020 деревня Новоселово
 19 230 824 014 деревня Окинин Дор
 19 230 852 024 деревня Осатово-Раменье
 19 230 852 025 деревня Павловская
 19 230 824 015 деревня Пелягинец
 19 230 858 002 деревня Плесо
 19 230 836 016 деревня Плоская
 19 230 824 016 деревня Плостиево
 19 230 836 015 деревня Плотниха
 19 230 840 017 деревня Погудино
 19 230 841 016 деревня Подволочье
 19 230 852 026 деревня Подволочье
 19 230 841 017 деревня Подгорка
 19 230 852 027 деревня Подгривье
 19 230 856 022 деревня Подол
 19 230 841 018 починок Половищенский
 19 230 822 015 деревня Помеловка
 19 230 841 019 деревня Попово
 19 230 852 030 деревня Пронино
 19 230 852 031 деревня Пузово
 19 230 852 032 деревня Рябиновщина
 19 230 836 018 деревня Север
 19 230 852 033 деревня Селище
 19 230 836 017 деревня Сергеево
 19 230 836 019 деревня Сигово
 19 230 841 001 деревня Слобода
 19 230 852 034 деревня Слуда
 19 230 812 004 деревня Смольянка
 19 230 822 019 деревня Сорокино
 19 230 840 018 деревня Спицыно
 19 230 822 020 деревня Судническая Гора
 19 230 840 019 деревня Сушники
 19 230 852 035 деревня Тарасово
 19 230 841 020 деревня Труфаново
 19 230 824 017 деревня Усть-Сямженец
 19 230 824 018 починок Фоминский
 19 230 856 030 деревня Черная
 19 230 841 021 деревня Чупово
 19 230 822 024 деревня Шартаново
 19 230 852 038 деревня Шелыгино
 19 230 852 039 деревня Шемячкино
 19 230 852 040 деревня Шестаково
 19 230 824 019 деревня Щепелино
 19 230 858 001 посёлок Югский
 19 230 856 031 деревня Юшково

Примечания

Литература 
 
 
 

Кичменгско-Городецкий район